7 miliardi – singolo dei Finley del 2017
 7 miliardi – singolo di Massimo Pericolo del 2019